Thomas Stamford Raffles, een Brits gouverneur-generaal van Nederlands-Indië
 Rafflesbaai, een baai in het Noordelijk Territorium in Australië
 Raffles (1925), een film van King Baggot
 Raffles (1930), een film van George Fitzmaurice
 Raffles (1939), een film van Sam Wood
 Raffles International, een hotelketen
 Lord Lister, alias John C. Raffles, of de Groote Onbekende